Bogovinje ou Bogovinyé (en macédonien Боговиње ; en albanais Bogovina) est un village du nord-ouest de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Bogovinje. Le village comptait 6328 habitants en 2002. Il est majoritairement albanais.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Albanais : 6 273
 Roms : 5
 Macédoniens : 1
 Autres : 49

Voir aussi 
 Bogovinje

Références 

Village dans la commune de Bogovinje